font, korábban általánosan elterjedt angol súlymérték
font, a betűtípus idegen elnevezése
font, különböző pénznemek e néven

Érvényes pénznemek
Egyiptomi font
Font sterling
Alderney-i font
Falkland-szigeteki font
Guernsey-i font
Jersey-i font
Man-szigeti font
Szent Ilona-i font
Libanoni font
Szír font
Szudáni font

Egykori pénznemek
Ciprusi font
Ír font